Cantonul Damville este un canton din arondismentul Évreux, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Avrilly || align="right" | 323 || align="right" | 27240 || align="right" | 27032
|-
| Buis-sur-Damville || align="right" | 768 || align="right" | 27240 || align="right" | 27416
|-
| Chanteloup || align="right" | 60 || align="right" | 27240 || align="right" | 27145
|-
| Corneuil || align="right" | 385 || align="right" | 27240 || align="right" | 27172
|-
| Damville || align="right" | 2 017 || align="right" | 27240 || align="right" | 27198
|-
| Les Essarts || align="right" | 282 || align="right" | 27240 || align="right" | 27225
|-
| Gouville || align="right" | 287 || align="right" | 27240 || align="right" | 27293
|-
| Grandvilliers || align="right" | 334 || align="right" | 27240 || align="right" | 27297
|-
| L'Hosmes || align="right" | 80 || align="right" | 27570 || align="right" | 27341
|-
| Manthelon || align="right" | 271 || align="right" | 27240 || align="right" | 27387
|-
| Roman || align="right" | 248 || align="right" | 27240 || align="right" | 27491
|-
| Le Roncenay-Authenay || align="right" | 296 || align="right" | 27240 || align="right" | 27024
|-
| Le Sacq || align="right" | 240 || align="right" | 27240 || align="right" | 27503
|-
| Sylvains-les-Moulins || align="right" | 919 || align="right" | 27240 || align="right" | 27693
|-
| Thomer-la-Sôgne || align="right" | 302 || align="right" | 27240 || align="right" | 27634
|-
| Villalet || align="right" | 74 || align="right" | 27240 || align="right" | 27688
|}
 
 

Cantoane în Eure